Патрикеево — село в Базарносызганском районе Ульяновской области. Входит в состав Папузинского сельского поселения.

География 
Населённый пункт расположен в 10 километрах к юго-востоку от рабочего посёлка Базарный Сызган — административного центра района. Расстояние до Ульяновска — 125 километра.

Часовой пояс

История 
Село основано в 1898 году, как разъезд «Патрикеево», близ села Ясачный Сызган, на линии Московско-Казанской железной дороги. 

В конце XIX века окрестности нынешнего села Патрикеево, принадлежало помещику П. М. Патрикееву, здесь велись разработки леса. Он в своих владениях появлялся редко, лишь иногда навещая усадьбу, которая находилась в селе Юрловка, рядом с мельницей, на берегу пруда. Дом окружал большой фруктовый сад.

Постоянно в имении жил управляющий Жаркевич с семьёй, он же вёл хозяйство. Немец Гильманн успешно управлялся с лесозаготовками, отправляя лес за границу, главным образом в Германию. Он же в 1907 году выкупил эти земли у помещика Патрикеева. В 10 км от деревянного здания железнодорожной станции он построил лесопильный завод, а к заводу была проложена железнодорожная ветка. Со временем рядом с разъездом Патрикеево образовался посёлок Патрикеево.

До 2005 года село входило в состав ныне упразднённого  Юрловского сельсовета.

Население 

В 1913 году при разъезде Патрикеево было 2 двора, проживало 10 жителей. 

В 1930 году в посёлке Патрикеево в 7 дворах жило 35 человек, а в разъезде Патрикеево в 11 дворах жило 52 человека. 

В 1996 году проживало 213 человек.

Инфраструктура 
Село разделено на шесть улиц: Лесная, Луговая, Озёрная, Садовая, Сенная, Школьная и один переулок Вокзальный.  

МКОУ Патрикеевская основная общеобразовательная школа имени полковника Эдуарда Владимировича Сухаревского;  

 Воинская часть (в/ч 23455) — 12-й арсенал ВВС;

 Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1971 г.).

Известные уроженцы и жители 
 Сухаревский Эдуард Владимирович (1972—2013) — начальник регионального отдела Пограничной службы ФСБ России, полковник. Обучался в местной школе с семи лет.

Происшествия 
 18 августа 2019 года в селе произошла трагедия: подросток убил всю свою семью: 42-летнюю маму, 69-летнюю бабушку, 66-летнего дедушку и близнецов сестренку и братика, которым было всего по 4 годика. Всех родных школьник зарубил топором. А потом покончил с собой.
 14 июля 1991 года в воинской части у Патрикеево (тогда — в Барышском районе). Тогда двое солдат расстреляли тринадцать сослуживцев и сбежали с двумя автоматами.

Примечания

Литература 
  — Т. 2: Н — Я. — С. 145. — 590 с. — 2500 экз. — ISBN 5-8426-0035-8.
 Репьёв «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 441.
 Н. Баженов Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домашних церквей Симбирской епархии по данным 1900 г. (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А.Т. Токарева., 1903.

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования «Базарносызганский район»

Населённые пункты Базарносызганского района